NDB steht als Abkürzung für:

 Nachrichtendienst des Bundes, ziviler Nachrichtendienst der Schweiz, siehe Schweizer Nachrichtendienste
 Netze des Bundes, deutsches Netzinfrastrukturprojekt
 Neue Deutsche Biographie, deutsche Nationalbiographie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (1953 ff.)
 NDB-online, Nachfolgeprojekt der Neuen Deutsche Biographie (2020 ff.)
 Neue Deutsche Burschenschaft, Verband von Burschenschaften in Deutschland
 New Development Bank, eine Entwicklungsbank der BRICS-Staaten
 Non-Directional Beacon oder Kreisfunkfeuer, siehe Ungerichtetes Funkfeuer
 Next Business Day, am nächsten Arbeitstag, Begriff aus dem Kundendienst

Ndb steht als Abkürzung für:
 den Bezirk und Regierungsbezirk Niederbayern

Abkürzung